Sanjuanera puede referirse a :

 el nombre común de la planta Galium verum ;
 el nombre común de la planta Hypericum perforatum ;
 la cumbia sanjuanera, en Piura, Perú.

Véase también 
 la coreografía del Sanjuanero, en Colombia.